Talíř (z něm. Teller, to z franc. tailloir, původně prkénko na krájení jídla) může být:
 talíř – ploché jídelní nádobí
 létající talíř – více významů
 talíř (unašeč) – otáčivá součástka některých strojů nebo přístrojů, otáčivý unašeč
 gramofonový talíř – otáčivý unašeč gramofonových desek u gramofonu

 příjmení
 František Talíř (* 1993) – český politik
 Jaromír Talíř (* 1950) – český politik
 Matouš Talíř (1835–1902) – český vysokoškolský pedagog a politik
 Pavel Talíř (* 1950) – český politik, zastupitel Jihočeského kraje, starosta města Kaplice